Fonte Nova kan syfta på:

Arena Fonte Nova – en fotbollsarena i Salvador i Brasilien invigd 2013, Estádio Fonte Nova
Estádio Fonte Nova – en tidigare fotbollsarena i Salvador, Bahia, Brasilien 1951–2007